Петрашёвка — название населённых пунктов на Украине:
Петрашёвка — село в Володарском районе Киевской области.
Петрашёвка — село в Полтавском районе Полтавской области.